Polarstern steht für:
 Nordpolarstern, siehe Polarstern
 Südpolarstern, siehe Polaris Australis
 Polarsterne anderer Planeten, siehe Aussehen des Himmels anderer Planeten
 Operation Polarstern, sowjetische Angriffsoperation im Februar/März 1943 im Norden Russlands
 Polarstern (Almanach), Mitte des 19 Jh. herausgegebener russischer Almanach
 Polarstern, 2009 gegründeter, unabhängigen Ökostrom-Anbieter
 Polarsternorden der Mongolei, höchste Auszeichnung der Mongolei für in- und ausländische Staatsbürger

Geografische Objekte:
 Polarstern-Canyon, Tiefseegraben im Weddell-Meer, Antarktis
 Polarstern Knoll, submariner Rifffelsen im Weddell-Meer, Antarktis

Schiffe:
 Hochgeschwindigkeits-Katamaranfähre Polarstern der AG Ems, siehe Supercat Jet
 Polarstern (Schiff, 1964), Kühlschiff der Reederei Hamburg Süd
 Polarstern (Schiff, 1982), als Eisbrecher ausgelegtes deutsches Forschungsschiff

Siehe auch:
 Polar Star, Schiff
 Polar Star, Flugzeug der Northrop Corporation für den Polarforscher und Flieger Lincoln Ellsworth